Lukács István (1772–1842) református lelkész
 Lukács István (1901–1967) cimbalomművész
 Lukács István (1912–1960) labdarúgó
 Lukács István (1920–1958) kereskedő
 Lukács István (1939–2020) mesterszakács, szakíró
 Lukács István (1958) irodalomtörténész
 Lukács István (1958) építész
 Lukács István (1963) szobrász